Чемпионат Хорватии по баскетболу среди женщин 2012/2013 годов являлся 22 сезоном Лиги «А1» — высшего женского баскетбольного дивизиона Хорватии. Впервые в истории хорватского баскетбола чемпионом стала команда из Загреба «Нови Загреб».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 12 команд с 13 октября 2012 года по 7 апреля 2013 года играли между собой по круговой системе дома и на выезде.

3) плей-офф —лучшие четыре команд образуют сетку, начиная с полуфинала. Серии плей-оффа проходят до двух побед, за исключением финала — до трёх побед.

Участники 
Перед началом турнира отказался от участия в элитном дивизионе «Кроатия 2006» (8-е место) из Загреба, играет в «Лиге А2».

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфинал

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Госпич Кроатия
 3.  Джолли ДБС
 4.  Медвежчак 
 5.  Плетер 
 6.  Трешневка 2009
 7.  ЖБК Сплит 
 8.  Студенац
 9.  Задар 
 10.  Роквул 
 11.  Рагуза 
 12.  Аграм

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Лейлани Мичел («Нови Загреб»)
  Антония Мишура («Джолли ДБС»)
  Моника Босили («Госпич Кроатия»)
  Латойа Уильямс («Нови Загреб»)
  Луча Иванкович («Джолли ДБС»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации баскетбола Хорватии
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Хорватии по баскетболу среди женщин
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Хорватии в 2012 году
Спорт в Хорватии в 2013 году